Эйзелен () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эйзелен, Герман (1926–2009; ) — промышленник и меценат.
 
 Эйзелен, Эрнст (1793—1846) — немецкий писатель, выдающийся деятель по пропаганде гимнастических обществ в Германии, сотрудник Яна.

Примечания